Челышев — фамилия. Известные носители:
 Челышев, Алексей Валентинович (род. 1955) — российский государственный деятель, префект Южного административного округа Москвы.
 Челышев, Анатолий Васильевич (род. 1954) — советский и российский тренер по скелетону. Заслуженный тренер России.
 Челышев, Виталий Алексеевич (род. 1948) — советский журналист, редактор.
 Челышев, Евгений Петрович (1921—2020) — учёный, литературовед, культуролог, переводчик, писатель и общественный деятель.
 Челышов, Михаил Дмитриевич (Челышев; 1866—1915) — депутат Государственной думы Российской империи третьего созыва (1907—1912).
 Челышев, Павел Валентинович (род. 1954) — российский православный философ, специалист в области истории философии, доктор философских наук, профессор.
Челышева:

 Челышева, Оксана Анатольевна (род. 1968) — российский правозащитник, журналист, переводчик, бывший директор Нижегородского фонда в поддержку толерантности, лауреат международной премии Oxfam Novib PEN Award за свободу выражения от организации «Писатели без границ» (2014).

Примечания